Эскадренный миноносец «Корри» () — американский эсминец типа Gleaves.

Заложен на верфи Charleston Navy Yard, Чарльстон 4 сентября 1940 года. Спущен 28 июля 1941 года, вступил в строй 18 декабря 1941 года.

6 июня 1944 года подорвался на германских минах и затонул близ побережья Нормандии.

Из ВМС США исключён 29 июля 1944 года.

Ссылки 
 
 

Эскадренные миноносцы типа «Гливс»